Storfjället kan syfta på:

Storfjället – ett fjäll i Oviksfjällen, Jämtland
Storfjället, Sälen – ett fjäll i Sälenfjällen (Transtrandsfjällen), Dalarna

Se även
Norra Storfjället
Stora Fjället
Storfjällsgraven